FUE steht für:
 Flughafen Fuerteventura (IATA-Code) in Spanien
 Forschung und Entwicklung, ein Ausdruck für anwendungsorientierte Forschung oder eine Zusammenfassung von Grundlagenforschung und ingenieurtechnischer Entwicklung
 Follicular Unit Extraction, eine moderne Technik der Haartransplantation

fue steht für:
 Borgu-Fulfulde (ISO-639-3-Code), Varietät des Fulfulde in Benin, Togo

Fue ist der Familienname folgender Personen:
 Masato Fue (* 1973), japanischer Fußballspieler

FUE